|-
| (29601) 1998 KK31||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29602) 1998 LA2||||1 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (29603) 1998 MO44||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29604) 1998 QX5||||24 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (29605) 1998 QF54||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29606) 1998 QN94||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29607) 1998 QZ97||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29608) 1998 RP50||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29609) 1998 RY54||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29610) 1998 RO60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29611) 1998 RO77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29612) 1998 RR77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29613 Шарльпікар (Charlespicard)||||16 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29614) 1998 SR35||||22 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (29615) 1998 SL47||||26 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29616) 1998 SG64||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (29617) 1998 SK108||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29618) 1998 SL124||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29619) 1998 SO134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29620) 1998 SM140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29621) 1998 SY141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29622) 1998 SM145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (29623) 1998 SR164||||30 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 29624 Суґіяма (Sugiyama)||1998 TA||2 жовтня 1998||Сусоно||Макіо Акіяма
|-
| (29625) 1998 TF7||||14 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (29626) 1998 TV12||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29627) 1998 TX12||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29628) 1998 TX30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29629) 1998 UP16||||26 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29630) 1998 UN32||||29 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29631) 1998 UV35||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29632) 1998 UR44||||19 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29633) 1998 VH2||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (29634) 1998 VB3||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (29635) 1998 VP5||||9 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (29636) 1998 VH6||||11 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (29637) 1998 VN11||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29638) 1998 VX19||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29639) 1998 VO22||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29640) 1998 VQ22||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29641) 1998 VA26||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29642) 1998 VY27||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29643 Плюккер (Plucker)||||15 листопада 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29644) 1998 VA33||||11 листопада 1998||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (29645) 1998 VX37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29646 Пойа (Polya)||1998 WJ||16 листопада 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 29647 Понселе (Poncelet)||1998 WY||17 листопада 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29648) 1998 WM3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29649) 1998 WP6||||23 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29650 Толди (Toldy)||||23 листопада 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,Петер Колені
|-
| (29651) 1998 WA9||||22 листопада 1998||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (29652) 1998 WD9||||26 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29653) 1998 WG9||||27 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29654) 1998 WW9||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29655) 1998 WH10||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29656) 1998 WA12||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29657) 1998 WD12||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29658) 1998 WR17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29659) 1998 WY17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29660) 1998 WE20||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29661) 1998 WT20||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29662) 1998 WD23||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29663) 1998 WH23||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29664) 1998 WY23||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29665) 1998 WD24||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29666) 1998 WC31||||28 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29667) 1998 XF||1998 XF||1 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29668) 1998 XO||1998 XO||9 грудня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (29669) 1998 XZ3||||11 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29670) 1998 XS4||||12 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29671) 1998 XX8||||9 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 29672 Сальво (Salvo)||||12 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| (29673) 1998 XK11||||13 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29674 Раушал (Rausal)||||15 грудня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (29675) 1998 XV15||||15 грудня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (29676) 1998 XW15||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29677) 1998 XL17||||15 грудня 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (29678) 1998 XZ18||||10 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29679) 1998 XF23||||11 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29680) 1998 XM27||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29681) 1998 XT47||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29682) 1998 XR48||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29683) 1998 XO50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29684) 1998 XF51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29685) 1998 XG53||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29686) 1998 XO53||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29687) 1998 XL78||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29688) 1998 XM92||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29689) 1998 XY93||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29690) 1998 XM94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29691) 1998 XH96||||11 грудня 1998||Мерида (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (29692) 1998 XE97||||11 грудня 1998||Мерида (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (29693) 1998 YC||1998 YC||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29694) 1998 YG||1998 YG||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29695) 1998 YH||1998 YH||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29696) 1998 YN||1998 YN||16 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (29697) 1998 YR1||||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29698) 1998 YE3||||17 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29699) 1998 YF4||||19 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29700 Селмон (Salmon)||||19 грудня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|}

29600